Beliz oder Béliz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Béliz (* 1962), argentinischer Politiker
 Semjon Wiktorowitsch Beliz-Geiman (* 1945), sowjetischer Schwimmer